Availles ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Availles-en-Châtellerault, Gemeinde im Département Vienne
Availles-Limouzine, Gemeinde im Département Vienne
Availles-sur-Seiche, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
Availles-Thouarsais, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
Kanton Availles-Limouzine im Département Vienne